Рогановка — название населённых пунктов в России:

 Рогановка — деревня в Сергачском районе Нижегородской области.
 Рогановка — деревня в Суксунском районе Пермского края.